Basket steht für:

 Basket (Zeitschrift), Sportzeitschrift
 Fruits Basket, Manga
 ein altes Getreidemaß, siehe Ten (Einheit)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Basket (New York), im Sullivan County
 Basket (Pennsylvania), im Berks County

Sonstiges:
 Basket Springs Creek, Fließgewässer im Boise County, Idaho
 Basket Pond, See im Delaware County, New York
 Basket Island Preserve, Park im Cumberland County, Maine

im NRHP gelistete Objekte:
 Basket Creek Cemetery, in Douglasville, Georgia, ID-Nr. 09000326
 Basket Farm, in Clay Village, Kentucky, ID-Nr. 88002848

Siehe auch:
 Basket Lake
 Basket Island
 Baskett